Une lignée peut désigner :

 une lignée familiale correspond aux individus descendant d'un individu donné ( branche d'une même famille) ;
 une lignée pure est une lignée obtenue par croisement consanguin ;
 une lignée taxonomique correspond à la même notion étendue au taxon, c'est-à-dire à l'ensemble des taxons dérivant d'un taxon donné (ex : ordres et classes d'un même embranchement) ;
 la lignée d'un produit mercatique est la chronologie d'objets techniques répondant à un besoin et conçus sur la même fonction d'usage. Par exemple le vélo tout terrain et le vélo de course répondent à deux besoins différents mais avec le même principe technique ;
 une lignée cellulaire est un terme de biologie désignant un ensemble homogène de cellules dérivant toutes du même précurseur. De nombreuses lignées de cellules tumorales de toutes origines sont utilisées tous les jours dans les laboratoires de recherche.

Divers 
 Lignée est un épisode de la série télévisée Angel ;
 la Lignée est un ruisseau coulant dans le département français de la Vendée.